Христос Ґейдж (англ. Christos Gage; нар. 1977) — американський сценарист коміксів, фільмів, ігор та телесеріалів.

Нагороди та номінації 

 2003 SHINE Award nomination for Best Scene Stealer (for Law & Order: Special Victims Unit)
 2007 Comics Nexus Award winner for Best Breakout Talent.
 2008 GLAAD Media Award nomination for Outstanding Comic Book (for Midnighter)
 2012 Harvey Award nomination for Best New Series (for Angel & Faith)
 2019 BAFTA Games Awards nomination for narrative  (for Spider-Man)
 2019 SXSW Gaming Awards nomination for Excellence in Narrative  (for Spider-Man)
 2019 G.A.N.G. Awards winner for Best Dialogue  (for Spider-Man)
 2019 Writers Guild of America nomination for Videogame Writing Achievement  (for Spider-Man)

Особисте життя 
Христос Ґейдж одружився на Руті Флетчер Ґейдж, з якою він часто співпрацював.

Бібліографія

Фільми та телесеріали 

 The Breed (2001)
 Teenage Caveman (2002)
 Law & Order: Special Victims Unit:
 "Mercy" (2003)
 "Ritual" (2004)
 Numbers: "Bones of Contention " (2005)
 Revisioned: Tomb Raider: "A Complicated Woman" (with Jim Lee, 2007)
 Paradox (2010)
 Daredevil (2015)
 Hawaii Five-0 (2018-2019)

Відео-ігри 

 Captain America: Super Soldier (2011)
 Iron Man 3: The Official Game (2013)
 Captain America: The Winter Soldier: The Official Game (2014)
 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
 Spider-Man (2018)

Комікси

DC Comics 

 Deadshot (with pencils by Steven Cummings and inks by Jimmy Palmiotti, 5-issue mini-series, DC Comics, 2005)
 Legends of the Dark Knight (DC Comics):
 #201-203: "Cold Case" (with pencils by Ron Wagner and inks by Bill Reinhold, 2006)
 #214: "Superstitious and Cowardly" (with Phil Winslade, 2007)
 Worldstorm (with Doug Mahnke, 2-issue mini-series, Wildstorm, 2006–2007)
 Stormwatch: Post Human Division #1-12 (Wildstorm, 2006-2007) collected as:
 Volume 1 (with Doug Mahnke, tpb collects #1-4 & 6-7, July 2007, ISBN 978-1-4012-1500-2)
 Volume 2 (with Matthew Dow Smith and Andy Smith, collects #5 and #8-12, April 2008, ISBN 1-4012-1678-1)
 Midnighter #8 (with John Paul Leon, Wildstorm, June 2007)
 New Line Cinema's House of Horror #1 (DC Comics, September 2007)
 The Authority: Prime (with Darick Robertson, Wildstorm, 2007, tpb collects The Authority Vol. 4 #5-11, Titan Books, August 2008, ISBN 1-84576-861-2, Wildstorm, July 2008, ISBN 1-4012-1834-2)
 Wildstorm: Armageddon (with various artists, 6-issues, Wildstorm, tpb, April 2008, ISBN 1-4012-1703-6)
 Wildstorm: Revelations (with co-author Scott Beatty, and art by Wes Craig, Wildstorm, 2008, tpb, July 2008, Titan Books, ISBN 1-84576-933-3, Wildstorm, ISBN 1-4012-1867-9)
 Wildcats: World's End #1-18 (with Neil Googe and Trevor Hairsine, Wildstorm, 2008–2009) collected as:
 Wildcats: World's End (August 2009, ISBN 1-4012-2363-X)

Marvel Comics 

 World War Hulk: X-Men #1-3 (with Andrea Di Vito, mini-series, Marvel Comics)
 Union Jack (with pencils by Mike Perkins and inks by Drew Hennessy, 4-issue mini-series, November 2006 - February 2007, Marvel Comics, tpb London Falling, July 2007, ISBN 0-7851-2181-1)
 Annihilation: Conquest - Quasar (with Mike Lilly, Marvel Comics, September–December 2007, tpb, January 2008, 96 pages, ISBN 0-7851-2718-6)
 House of M: Avengers (with Mike Perkins, 5-issue limited series, Marvel Comics, November 2007)
 Thunderbolts: Secret Invasion (168 pages, Marvel Comics, March 2009, ISBN 0-7851-2394-6) collects:
 "Breaking Point" (with Brian Denham, one-shot, January 2008)
 "International Incident" (with Ben Oliver, one-shot, February 2008)
 "Reason in Madness" (with Ben Oliver, one-shot, May 2008)
 "Running the Asylum" (with Fernando Blanco, 4-issue Secret Invasion tie-in, Thunderbolts #122-125, September–December, 2008)
 Avengers: The Initiative #8-35 (with co-author Dan Slott and art by Stefano Caselli and Harvey Montecillo Tolibao, Marvel Comics, 2008–2010)
 Civil War: House of M (with Andrea Di Vito, 5-issue mini-series, Marvel Comics, September 2008)
 Iron Man: Director of SHIELD #33-35: "War Machine: Director of SHIELD" (with Sean Chen, Marvel Comics, 2008)
 X-Men/Spider-Man (with art by Mario Alberti, 4-issue mini-series, Marvel Comics, 2008–2009)
 House of M: Masters of Evil (with art by Manuel Garcia, 4-issue mini-series, Marvel Comics 2009-2010)
 Avengers Academy #1-39 (with Mike McKone, ongoing series, Marvel Comics, June 2010–January 2013)
 X-Men Legacy* #260.1 - 275, 300 (ongoing, Marvel Comics, January 2012–October 2012)
 Spider-Man/Fantastic Four (with art by Mario Alberti, 4-issue mini-series, Marvel Comics, 2010)
 Superior Spider-Man: #6 AU (Age of Ultron Crossover, Mar 27, 2013)
 Spider-Geddon #1-5 (with Jorge Molina, 5-issue mini-series, 2018 tpb, February 2019 200 pages, ISBN 978-1302914752)
 Iron Man 2020 #1-6 (with Dan Slott, 2020)
 Machine Man 2020 #1-2 (with Tom DeFalco, 2020)

Independent Comics 

 The Man with No Name: The Good, The Bad, and The Uglier (with Wellington Dias, Dynamite Entertainment, 2008)
 Absolution (with Roberto Viacava, Avatar Press, August 2009, ongoing)
 G.I. Joe: Cobra (with co-author Mike Costa and art by Antonio Fuso, 4-issue mini-series, IDW Publishing, March 2009)
 Sunset (graphic novel, Minotaur Press, July 2012)
 Buffy the Vampire Slayer Season Nine: Angel & Faith #1-25 (with Rebekah Isaacs, Dark Horse Comics, August 2011 - August 2013)
 Buffy the Vampire Slayer Season Nine: Willow: Wonderland #3-5 (with co-author Jeff Parker, pencils by Brian Ching, Dark Horse Comics, January 2013 - March 2013)
 Bloodshot and H.A.R.D. Corps #14-23 (with co-authors Joshua Dysart and Duffy Boudreau, Valiant Entertainment, September 2013 - May 2014)
 Buffy the Vampire Slayer Season Ten #1- (with Rebekah Isaacs, Dark Horse Comics, March 2014 - )
 The Incredibles 2: Crisis in Mid-Life! & Other Stories (with Landry Q. Walker, Dark Horse Comics, March 2019)
 The Incredibles 2: Secret Identities #1-3 (Dark Horse Comics, October 2019)
 The Incredibles 2: Slow Burn #1-3 (Dark Horse Comics, July 2020)

Примітки

Посилання 

 Official website 
 Christos N. Gage at IMDb
 Christos N. Gage at the Comic Book DB (archived from the original)

Греки США
Американські сценаристи
Американські автори коміксів
Автори коміксів